Burckhardt er tyskt efternavn, der henviser til blandt andre:

 Jacob Burckhardt (1818–1897) – schweizisk kulturhistoriker
 Johann Karl Burckhardt (1773–1825) – tysk astronom
 Johann Ludwig Burckhardt (1784–1817) – schweizisk forskningsrejsende

 Andet
 Burckhardt (månekrater) – nedslagskrater på Månen opkaldt efter  Johann K. Burckhardt